La Primeira Liga 2011-2012 (detta anche Liga ZON Sagres per motivi di sponsorizzazione) è stata la 74ª edizione del massimo campionato di calcio portoghese. La stagione è iniziata il 12 agosto 2011 ed è terminata il 12 maggio 2012. Il Porto ha vinto il titolo per la 26ª volta, la seconda consecutiva.

Novità 
Il Portimonense e il Naval, ultime due classificate nella stagione 2010-2011, erano retrocesse in Liga de Honra. Al loro posto erano state promosse le prime due classificate della Liga de Honra, Gil Vicente e Feirense.

Regolamento 
La squadra campione del Portogallo e la seconda classificata sono ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2012-2013; la terza classificata è ammessa ai play-off.
La quarta e la quinta classificata sono ammesse rispettivamente al turno di play-off e al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2012-2013, assieme alla vincitrice della Coppa di Portogallo (Académica) che invece è ammessa direttamente alla fase a gironi.
Le ultime due classificate sono retrocesse direttamente in Liga de Honra.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Portogallo e ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Europa League 2012-2013
      Retrocesse in Liga de Honra 2012-2013

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Verdetti 
   Porto campione di Portogallo 2011-2012 e qualificato alla UEFA Champions League 2012-2013.
  Benfica e Braga qualificate alla UEFA Champions League 2012-2013.
  Sporting CP, Maritimo, Academica* qualificate alla UEFA Europa League 2012-2013.
  Feirense e Uniao Leiria retrocesse in Liga de Honra 2012-2013.
* Academica qualificato all'UEFA Europa League 2012-2013 in quanto vincitore della Taça de Portugal 2011-2012.

Voci correlate
Taça de Portugal 2011-2012

Collegamenti esterni

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011-2012